Cofana perkinsi  — вид прыгающих насекомых рода Cofana из семейства цикадок (Cicadellidae). Австралия (Квинсленд, Северная Территория) и Новая Гвинея. Длина 6,5 мм. Желтовато-коричневые цикадки с тёмными отметинами на теле (тёмная линия идёт от лба до переднегруди и скутеллюма). Оцеллии красновато-коричневые. Клипеус с продольными бурыми линиями. Голова с глазами отчётливо шире пронотума. Надкрылья с 5 дискоидальными (3 субапикальными) и 5 апикальными ячейками. Питаются соками из ксилемы растений.

Примечания

Литература 
 Young D. A. 1979. A review of the leafhopper genus Cofana (Homoptera: Cicadellidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington 81: 1-21.
 Young D. A. 1986. Taxonomic study of the Cicadellinae (Homoptera: Cicadellidae) Part 3. Old World Cicadellini. Technical Bulletin of the North Carolina Agricultural Research Service 281: 1-639 [8-11].

Ссылки 
 Eol.org
Cicadellinae
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 1906 году